Mirakelmannen kan syfta på:

Mirakelmannen – en film från 1945
Mirakelmannen (1932) – en amerikansk film från 1932 med originaltitel The Miracle Man
Mister Miracle – en seriefigur